Bahnhof Vigo steht für folgende Bahnhöfe in Vigo, Spanien:

 Bahnhof Vigo-Urzáiz
 Bahnhof Vigo-Guixar